Darab (), historicamente designada como Darábghird ou Darábgerd, é uma cidade e capital do condado de Darab, na província de Fars, no Irã. No censo de 2016, possuía  habitantes.

História 

Darab é uma das cidades mais antigas do Irã, e é mencionada no épico persa Xanamé de Ferdusi. A lenda atribui a fundação da cidade a , daí seu nome anterior Darabguerde (cidade de Dario). Existem vários vestígios, incluindo o Calá i Darab (cidadela de Dario), que consiste em uma série de terraplanagens dispostas em círculo em torno de uma rocha isolada. Outro monumento nas proximidades é um baixo-relevo gigante, esculpido na face vertical de uma rocha, representando a vitória do xainxá sassânida   sobre o imperador romano Valeriano em 260.

De acordo com Hâmeza de Ispaã, a cidade tinha um formato triangular, e a muralha defensiva circular, que foi descoberta, foi construída no  por um governador de Fars sob Alhajaje ibne Iúçufe. O círculo é irregular e tem cerca de  metros de diâmetro. Durante a maior parte da Idade Média, a cidade permaneceu a capital de um grande distrito. Os produtos da cidade incluíam tecidos, óleo de jasmim, vários sais minerais e , um exsudato mineral.

Bibliografia 

 

 

 

Cidades do Império Parta
Cidades do Império Sassânida
Localidades do Irão
Pérsis (província do Império Sassânida)